|- align="center"
|align="left"| Alex Yoong
|2001-2002
|0
|18
|14
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Y